Суперкубок Румунії з футболу 2001 — 5-й розіграш турніру. Матч відбувся 2 березня 2002 року між чемпіоном Румунії клубом Стяуа та володарем кубка Румунії клубом Динамо (Бухарест).

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на rsssf 

2001
Румунія
2001 у румунському спорті